Нина Григорьевна Корниенко (род. 11 января 1943, Соликамск) — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР (1982).

Биография 

Родилась 11 января 1943 года в Соликамске.

Окончила Школу-студию МХАТа в 1969 году, была принята в труппу Театра сатиры, где играет по сегодняшний день. В начале творческой карьеры ярко воплощала роли героинь классического театра в амплуа субретки, таковы её Сюзанна в «Женитьбе Фигаро» и Дорина в «Тартюфе».

Одной из особенно запомнившихся театральных работ Нины Корниенко стала роль Каролы Иштванфи в спектакле «Проснись и пой!», включавшая не только вокально-танцевальные номера, но также акробатические этюды и элементы гимнастики.

Со временем проявила себя как острохарактерная, трагико-комическая актриса.

Снималась в кино. Самым известным фильмом был «Место встречи изменить нельзя» режиссёра Станислава Говорухина, где у актрисы была небольшая, но запоминающаяся роль Шуры, простой женщины, замученной трудной послевоенной жизнью. Чаще её приглашали на роли в телеспектаклях, нередко совпадающих с театральным репертуаром.

Творчество

Роли в театре 
  — «Безумный день, или Женитьба Фигаро» П. Бомарше — Сюзанна
  — «Балаганчик дона Кристобаля» Ф. Г. Лорки — мать донны Роситы
  — «Проснись и пой» М. Дьярфаша — Карола
  — «У времени в плену» Александра Штейна — Ольга
  — «Ревизор» Н. Гоголя — Февронья Петровна Пошлёпкина
  — «Горе от ума» А. Грибоедова — Софья Павловна
  — «Тартюф» Мольера, постановка Антуана Витеза — Дорина
  — «Бег» М. Булгакова — Люська
  — «Мы, нижеподписавшиеся» А. Гельмана — Алла Ивановна Шиндина
  — «Трёхгрошовая опера» Б. Брехта — Полли Пичем, позднее Селия Пичем
  — «Трибунал» В. Войновича — Зелёная
  — ««Молодость короля Людовика XIV» А. Дюма — Анна Австрийская
  — «Андрюша»
  — «Игра» (по пьесе А. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского»), реж. Михаил Козаков — Атуева
  — «Хомо Эректус» Ю. Полякова — Ирина Марковна
  — «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони — Ортензия
  — «Здравствуйте! Это Я! Андрюше-70!»
  — «Незабываемые знакомства», по пьесам Н. Садур «Ехай» и Э. Олби «Что случилось в зоопарке», реж. Сергей Надточиев — Бабка в сапожках, Дама с зонтиком
  — «Где мы?!…» Родиона Овчинникова, Реж.: Родион Овчинников (7 февраля 2018 — премьера) — третья мать
 2023 - «Староновогодний кабачок. Праздничная феерия в специальной шоу-программе от Театра Сатиры» - режиссёр: Антон Буглак; руководители постановки: Антон Буглак, Сергей Землянский, Илья Малаков, Карина Муса (12 января и 13 января 2023 - всего два спектакля)

Роли в кино 

  — Женский монастырь
  — Городской романс — Лена, любовница Жени
  — Впереди день — Нина
  — Чудак из пятого «Б» — мама Бори Збандуто
  — Безумный день, или Женитьба Фигаро  — Сюзанна
  — Свадьба как свадьба — Рита, дочь Капы
  — Проснись и пой — Карола
  — Бенефис Веры Васильевой
  — Возвращение — Эмеренция
  — Пощёчина — Соня
  — Место встречи изменить нельзя — Шура, соседка Шарапова
  — Назначение — Любовь Владимировна Никулина
  — Ревизор — Пошлёпкина
  — Московские красавицы — мать Марии
  — Секретарши — секретарша с письмом
2004 — Дорогая Маша Березина — уборщица
  — Королёв. Главный Конструктор — Лебедева
  — Шальной ангел — Маргарита Тихоновна Токарская
  — Тихая застава — Ольга Николаевна, учительница
  — Хозяйка гостиницы — Ортензия
  — Бежать — Комарова Валентина Архиповна, свидетельница убийства
2014 — Соблазн — Софья
2016 — Закрой глаза — бабушка Нина
2021 — Склифосовский 9 — бабушка

Озвучивание мультфильмов 
  — Ночной цветок — лиса
  — Кто?
  — Мартынко — царевна Раиска

Примечания

Ссылки 
 Биография и фото актрисы на официальном сайте театра Сатиры

Персоналии:Московский театр сатиры
Кабачок «13 стульев»